Jean Lapierre ist der Name folgender Personen:

* Jean Lapierre (Dirigent) (1922–2014), französischer Dirigent 
 Jean Lapierre (Politiker) (1956–2016), kanadischer Politiker und Journalist